

Берлінгейм — місто, штат Каліфорнія
 Берлінгейм — місто, штат Канзас